La vida moderna puede referirse a:
 La vida moderna, álbum del grupo musical Pastora.
 La vida moderna, programa de radio de la Cadena SER.